Kostromino () ist ein russischer Ortsname:
 Kostromino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Kortmedien sowie Groß Allendorf und Neumühl im Kreis Wehlau, Grünheim und Großheim im Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Kostromino (Twer) in der Oblast Twer